ima više značenja.

 Kanabigerol, kanabinoid
 CBG (AM), radio stanica